Люк-Адольф Тиао (; родился 4 июня 1954 года, Тенкодого, Верхняя Вольта) — политик, дипломат и журналист Буркина-Фасо, премьер-министр с 18 апреля 2011 по 30 октября 2014 года.

Президент Блез Компаоре назначил Тиао премьер-министром после протестов студентов, военных и полицейских. До назначения занимал пост посла во Франции с сентября 2008 года. Ранее был редактором нескольких газет и генеральным секретарём министерства культуры и коммуникаций (1990—1992).

30 октября 2014 года президент отправил в отставку правительство Люка-Адольфа Тиао. После этого сам Компаоре был вынужден подать в отставку.

Примечания 

Премьер-министры Буркина-Фасо
Послы Буркина-Фасо во Франции
Выпускники Университета Шейха Анты Диопа